Vjazemskij rajon () può riferirsi a:
 Vjazemskij rajon – rajon dell'Oblast' di Smolensk
 Vjazemskij rajon – rajon del Kraj di Chabarovsk

Pagine correlate 

 Vjazemskij